

Персоналії 
 Колосович Ігор Володимирович ( 1956) — український хірург, доктор медичних наук (2003), професор (2013).
 Колосович Людмила Леонідівна ( 1963) — українська театральна режисерка, актриса. Заслужена артистка України (1996). Премія СТДУ (1991).

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ич